Amerikai Egyesült Államok
McDonald (Észak-Karolina)
McDonald (Kansas)
McDonald (Missouri)
McDonald (Ohio)
McDonald (Oregon)
McDonald (Pennsylvania)
McDonald (Új-Mexikó)
MacDonald (Nyugat-Virginia)
 Kanada
MacDonald (Manitoba)